Дуброви — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дуброви — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Дуброви — деревня в Демянском районе Новгородской области.